Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel: Qatar TotalEnergies Open) van 2022 vond plaats van zondag 20 tot en met zaterdag 26 februari 2022 in Doha, Qatar. Het was de twintigste editie van het vrouwen­toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­buitenbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Petra Kvitová bereikte de tweede ronde – daarin moest zij tijdens de tweede set van haar partij tegen Elise Mertens de strijd opgeven wegens een polsblessure aan haar opslaghand.

De als eerste geplaatste Wit-Russin Aryna Sabalenka bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het zevende reekshoofd, Iga Świątek uit Polen, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Estische Anett Kontaveit in twee sets. Świątek wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Doha op haar naam te schrij­ven. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 380.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens, als zestiende geplaatst, bereikte de derde ronde – daarin moest zij het afleggen tegen Anett Kontaveit. Haar landgenote Alison Van Uytvanck kwam niet verder dan de tweede ronde.

De Nederlandse Arantxa Rus was als lucky loser tot het hoofdtoernooi toegelaten – de tweede ronde was haar eindstation.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelhoudsters Nicole Melichar-Martinez en Demi Schuurs hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Melichar-Martinez speelde samen met de Chileense Alexa Guarachi, met wie zij het vijfde reekshoofd vormde – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde. Schuurs en de Taiwanese Chan Hao-ching strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková, bereikte de kwartfinale. Daarin moesten zij halverwege de tweede set van hun partij tegen Lucie Hradecká en Sania Mirza de strijd staken, wegens een armblessure van Krejčíková.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Cori Gauff en Jessica Pegula won het toer­nooi. In de op vrijdag 25 februari gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Veronika Koedermetova en Elise Mertens in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Gauff had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Pegula twee.

Behalve Mertens deden nog drie Belgische dames mee: Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck bereikten de kwartfinale, die zij verloren van Koedermetova en Mertens; Maryna Zanevska en de Georgische Oksana Kalasjnikova, die als alternate tot het toernooi waren toegelaten, verloren al hun openings­partij.

Behalve Schuurs waren er nog twee Nederlandse speelsters: Bibiane Schoofs en de Britse Samantha Murray-Sharan bleven steken in de eerste ronde; ook Arantxa Rus en de Zwitserse Viktorija Golubic konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Doha 2022
Doha